Акшокы — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акшокы — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акшокы — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акшокы — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Акшокы — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.